Киа Огастин Нерс (; род. 22 февраля 1996 года, Гамильтон, провинция Онтарио, Канада) — канадская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Финикс Меркури». Была выбрана на драфте ВНБА 2018 года в первом раунде под десятым номером командой «Нью-Йорк Либерти». Играет на позиции разыгрывающего защитника. Помимо этого защищает цвета австралийской команды «Канберра Кэпиталз».

Ранние годы 
Киа Нерс родилась 22 февраля 1996 года в городе Гамильтон (провинция Онтарио) в семье Ричарда и Кэти Нерс, у неё есть старший брат Дарнелл, выступающий в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», и сестра, Тамика, а училась там же во вспомогательной католической школе имени святого Томаса Мора, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com 
 Профайл на сайте wnbl.basketball 
 Профайл драфта WNBA 2018 на сайте WNBA.com 
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com 
 Студенческая карьера в NCAA на сайте uconnhuskies.com 

Баскетболисты Канады
Игроки сборной Канады по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Игроки «Финикс Меркури»
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)